Quatre navires de l'US Navy ont porté le nom dUSS Vincennes, d'après la ville américaine du même nom - en référence à la bataille qui y eut lieu durant la campagne de l'Illinois (1777-1778) lors de la guerre d'Indépendance :
 l', un sloop de 18 canons en service de 1826 à 1865 ;
 l', un croiseur lourd de  coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur léger de classe Cleveland qui participe à la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lance-missiles de classe Ticonderoga connu pour avoir abattu le vol 655 Iran Air en 1988.

Vincennes